D-класс или Сегмент D () — класс легковых автомобилей согласно классификации Европейской комиссии, третий по величине габарита из классов автомобилей, также известный как класс «больших автомобилей» (). Соответствует классу «» () по системе классификации Euro NCAP или современному североамериканскому классу «автомобилей среднего размера» (). Туда же относятся и компактные представительские автомобили.

Большая часть автомобилей сегмента D имеют кузов типа «седан» или «универсал», хотя также встречаются и хэтчбеки. Цена и спецификация машин D-класса варьируется от базовой недорогой комплектации до изысканных и дорогих моделей. Доли продаж автомобилей D-класса составляют 8% от европейского рынка продаж.

Текущий модельный ряд 
По состоянию на февраль 2020 года пятью наиболее продаваемыми автомобилями D-класса в Европе были Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-класс, Audi A4, BMW 3 и Škoda Superb

Автомобили прошлых лет 
Ниже указаны автомобили предыдущих лет, относящиеся к D-классу, с годом начала выпуска в скобках; среди названий могут встречаться предыдущие поколения уже существующих семейств.

1960-е 
 Austin/Morris 1800 (1964)
 Fiat 124 (1966)
 Fiat 125 (1967)
 Ford Cortina (1962)
  (1966)
  (1960)
 Peugeot 504 (1968)
 Renault 16 (1965)
 Renault 12 (1969)

1970-е 
 Alfa Romeo Alfetta (1972)
 Audi 80 (1972)
 Fiat 131/Mirafiori (1974)
 Honda Accord (1976)
  (1972)
  (1975)
 Opel Ascona (1970)
 Peugeot 305 (1978)
  (1978)
 Toyota Carina (1972)
 Vauxhall Cavalier (1975)
 Volkswagen K70 (1970)
 Volkswagen Passat (1973)
 Volvo 200 Series (1974)

1980-е 
 Alfa Romeo 75 (1985)
  (1984)
 Citroen BX (1982)
 Fiat Croma (1985)
 Fiat Tempra (1989)
 Ford Sierra (1982)
 Hyundai Stellar (1984)
 Mercedes-Benz 190E (1982)
Mitsubishi Galant (1980)
 Nissan Stanza (1982)
 Opel Vectra/Vauxhall Cavalier (1988)
 Peugeot 405 (1987)
 Renault 21 (1986)
 Volvo 440/460 (1987)

1990-е 
 Alfa Romeo 155 (1992)
 Alfa Romeo 156 (1997)
 Citroen Xantia (1993)
 Fiat Marea (launched 1996)
 Hyundai Sonata (1989)
 Kia Clarus (1999)
 Lancia Lybra (1999)
 Nissan Primera (1990)
 Opel/Vauxhall Vectra (1995)
 Peugeot 406 (1995)
 Renault Laguna (1993)
  (1993)
 Toyota Avensis (1998)

2000-е 
 Alfa Romeo 159 (2005)
 Citroen C5 (2001)
 Hyundai i40 (2011)
 Peugeot 407 (2004)
  (2009)
 Nissan Primera P12 (2004-2007)

Продажи в Европе

Примечания 

Европейская классификация автомобилей